Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1949 () проводился в городе Гамильтон (провинция Онтарио) c 7 по 11 марта 1949 года. Турнир проводился в 20-й раз. В провинции Онтарио чемпионат проводился в 15-й раз, в городе Гамильтон чемпионат проводился впервые.

В турнире приняло участие 10 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (в 12-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавлял скип Ken Watson, это была 3-я победа, предыдущие две были в  и ). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Reg Stone), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Северное Онтарио (скип Jimmy Sutherland).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион

Итоговая классификация

Примечания 

1949
Спортивные соревнования в Гамильтоне (Онтарио)
Спорт в Канаде в 1949 году
Март 1949 года